Almirante, districte de Bocas del Toro, Panamà
 Almirante, ciutat de Bocas del Toro, Panamà
 Almirante, badia de Bocas del Toro, Panamà